

Geografia 
Sant'Elpidio a Mare, comune della provincia di Fermo
Porto Sant'Elpidio, comuni della provincia di Fermo
Sant'Elpidio Morico, l'unica frazione di Monsampietro Morico in provincia di Fermo
Sant'Elpidio, frazione di Pescorocchiano in provincia di Rieti

Santi 
 Sant'Elpidio, vescovo e martire con altri compagni nel Chersoneso (III-IV secolo) 7 marzo
 Sant'Elpidio, martire con il vescovo Proietto a Clermont 25 gennaio
 Sant'Elpidio, martire con Arconzio a Brioude 18 giugno
 Sant'Elpidio, martire con altri compagni nei pressi del Carmelo sotto Flavio Claudio Giuliano (IV secolo) 16 novembre
 Sant'Elpidio, martire assieme ad Ermogene a Melitene 18 aprile
Sant'Elpidio, martire con altri compagni a Roma (IV secolo) 1º giugno
 Sant'Elpidio abate, eremita in Cappadocia (IV secolo) 2 settembre
 Sant'Elpidio di Atella (o Sant'Arpino), vescovo (IV-V secolo) 1º settembre (o 24 maggio)
 Sant'Elpidio, vescovo di Lione (V secolo) 2 settembre

Note